Шу́нгская во́лость — волость в составе Повенецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Шунгский погост.

В состав волости входили сельские общества, включающие 146 деревень:
 Кажемское общество
 Кяппесельгское общество
 Пергубское общество
 Селезневское общество
 Филипповское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 7146 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 7558 человек. В волости насчитывалось 1365 лошадей, 2094 коровы и 2681 голова прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена, а её территория вошла в Шуньгский район.

В настоящее время территория Шунгской волости относится к Медвежьегорскому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год 
 Шунгская волость 

Волости Повенецкого уезда
Медвежьегорский район